Název Na Babě může označovat:

 část sídla
 ulice v Praze, Poříčí nad Sázavou, Ondřejově, Hrdějovicích, Jesenici
 místní část v Mrači v okrese Benešov

 vrchol kopce
 Na Babě (Boskovická brázda) (328,2 m) - vrchol v Oslavanské brázdě, západně od Budkovic v okrese Brno-venkov
 Na Babě (Hornosvratecká vrchovina) (645,1 m) - vrchol v Nedvědické vrchovině, severozápadně od Olešnice v okrese Blansko
 Na Babě (Křižanovská vrchovina) (509 m) - vrchol v Bítešská vrchovině, severně od Dolních Heřmanic v okrese Žďár nad Sázavou
 Na Babě (Švihovská vrchovina) (416,4 m) - vrchol v Radyňské pahorkatině, východně od Zdemyslic v okrese Plzeň-jih

 chráněného území
 Na Babě (přírodní rezervace) – přírodní rezervace vrchu Baba v okrese Rakovník